Проненко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Проненко, Евгений Александрович (род. 1984) — российский регбист, игрок команды Енисей-СТМ и сборной России по регби-15.
 Проненко, Константин Викторович (род. 1971) — украинский гребец, выступал за сборную Украины по академической гребле в начале 1990-х — конце 2000-х годов.
 Проненко, Леонид Иванович (1939—2021) — советский и российский художник-каллиграф, заслуженный художник РФ  (2000).